Џем има више значења:
 Џем
 Округ Џем (Ајдахо)
 Џем (Канзас)
 Џем (серија)